Анатолий Сергеевич Голубков (род.1 декабря 1988) — хоккеист с мячом, защитник сборной Казахстана и ХК «Старт» (Нижний Новгород).

Биография 
 
Воспитанник школы красноярского «Енисея». Первый тренер – заслуженный тренер России Владимир Анатольевич Евграфов.
Играл в иркутском ХК «Байкал-Энергия». В 2010 году был удостоен звания мастера спорта России за выход в полуфинал Кубка России 2008 года. В 2014 году переехал в Хабаровск, где начал играть в ХК СКА-«Нефтяник». 
В составе сборной Казахстана выступил на чемпионате мира 2015 года, где стал бронзовым призёром. 

В чемпионатах мира принимал участие в 4 турнирах (2015-2018) в составе Казахстана - 20 игр, 7 мячей, 1 передача. 
В кубке Мира принимал участие в 7 турнирах (2010-2011, 2013-2016, 2018) - 28 игр, 2 мяча, 0 передач. 
В суперкубке России принимал участие 1 раз (2015) - 1 игра, 0 мячей, 0 передач. 

1-ый мяч забил в 24 игре 22 ноября 2009 года в домашнем матче с командой Локомотив (5:1), на 27 минуте с передачи Константина Савченко. 
50-ый мяч забил в 227 игре 24 декабря 2016 года в домашнем матче с командой Водник (5:5), на 90 минуте.

Достижения 

 Третий призёр чемпионата России - 2016. 
 Обладатель кубка России - 2014. 
 Обладатель Суперкубка России - 2014/15. 
 Финалист розыгрыша Кубка России - 2015.  
 Третий призёр чемпионата мира - 2015 (в составе сборной Казахстана). 
 Победитель международного турнира Sportservice Reebok Jofa Cup - 2009. 
 Третий призёр первенства России среди юниоров - 2007.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона — 1999/2000.

На начало сезона 2022/2023 забивал мячи в ворота 17 / 15 команд 

  Чемпионат России                    Кубок России
  1.Волга             = 15 мячей      1.Динамо М            = 6    
  2.Уральский трубник = 11            2-3.СКА-Нефтяник      = 3
  3.Ак Барс-Динамо    =  7            2-3.Ак Барс-Динамо    = 3
  4-5.Зоркий          =  6            4-5.Уральский трубник = 2
  4-5.Байкал-Энергия  =  6            4-5.Кузбасс           = 2
  6.Водник            =  5            6-15.Маяк             = 1
  7-11.СКА-Нефтяник   =  4            6-15.Лесохимик        = 1
  7-11.Кузбасс        =  4            6-15.Саяны            = 1
  7-11.Старт          =  4            6-15.Енисей           = 1
  7-11.Енисей         =  4            6-15.Байкал-Энергия   = 1
  7-11.Строитель С    =  4            6-15.Строитель С      = 1
 12-13.Сибсельмаш     =  3            6-15.Старт            = 1
 12-13.Динамо М       =  3            6-15.Родина           = 1
 14-16.Локомотив Ор   =  2            6-15.Волга            = 1
 14-16.Мурман         =  2            6-15.Мурман           = 1
 14-16.Родина         =  2
 17.ХК Боровичи       =  1

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал  в 58 играх 
по 2 мяча забивал  в  11 играх 
по 3 мяча забивал  в  1 игре 
Свои 83 мяча забросил в 70 играх, в 290 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 23 играх 
по 3 мяча забивал в 1 игре 

Свои 26 мячей забросил в 24 играх, в 76 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации хоккея с мячом России
 Профиль на сайте Байкал-Энергия
 Профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом Казахстана
Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной Казахстана по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «Старт»
Мастера спорта России